Кидрич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кидрич, Борис (1912—1953) — югославский словенский политический деятель.
 Кидрич, Зденка (1909—2008) — югославская общественно-политическая деятельница, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Кидрич, Франце (1880—1950) — словенский историк литературы, литературовед, теоретик и эссеист, педагог. Ректор Люблянского университета.